Kolačno (Slovenië), een plaats in Slovenië
 Kolačno (Slowakije), een gemeente in Slowakije